

Geografia
 Arrondissement di Boulay-Moselle – suddivisione amministrativa francese situata nel dipartimento della Mosella
 Boulay-les-Barres – comune francese situato nel dipartimento del Loiret
 Boulay-les-Ifs – comune francese situato nel dipartimento della Mayenne
 Boulay-Moselle – comune francese situato nel dipartimento della Mosella
 Cantone di Boulay-Moselle – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Boulay-Moselle
 Le Boulay – comune francese situato nel dipartimento dell'Indre e Loira
 Le Boulay-Morin – comune francese situato nel dipartimento dell'Eure
 Jean-Nicolas Boulay (1837-1905) – botanico francese
 Saint-Vincent-du-Boulay – comune francese situato nel dipartimento dell'Eure
 Volmerange-lès-Boulay – comune francese situato nel dipartimento della Mosella

Persone
 Isabelle Boulay (1972) – cantante canadese

Pagine correlate
 Boulaya
 Boulaye